Бочары — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочары — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Бочары — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Бочары — деревня в Пыталовском районе Псковской области.